Outlaws (sastav), američki glazbeni sastav
 Outlaws (album), prvi album sastava Outlaws
 The Outlaws, engleski glazbeni sastav
 Outlaws (Izgubljeni), epizoda televizijske serije Izgubljeni